Josef Přibyl ist der Name folgender Personen:

* Josef Přibyl (Ringer) (1904–??), tschechoslowakischer Ringer
 Josef Přibyl (Schachspieler) (* 1947), tschechischer Schachspieler